Hahn je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 35 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Judita Hahn (1926—2020), igralka
Manuel Hahn, član skupin Sphericube, Werefox in gibanja Prekmurje Noise Conspiracy 
 Viktor Hahn (1912—1970), kemik

Znani tuji nosilci priimka  
 Albert Ludwig Hahan (1889—1968), nemški bankir
 Archie Hahn (1880—1955), ameriški atlet
 Emily Hahn (1905—1997), ameriška pisateljica
 Erwin Hahn (1921—2016), ameriški fizik
 Johann Michael Hahn (1758—1819), duhovni oče posebnega pietističnega gibanja 
 Julius Hahn (1839—1921), avstrijski geograf 
 Otto Hahn (1879—1968), nemški fizik in kemik
 Philipp Matthäus Hahn (1739—1790), nemški teolog
 Reynaldo Hahn (1874—1947), venezuelsko-francoski glasbenik 
 Ulla Hahn (*1946), nemška pesnica in pisateljica

Glej tudi 
 Hahn Lager - avstralsko pivo

Zunanje povezave